Ошейкино — название населённых пунктов в России:

 Ошейкино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Ошейкино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.